Песталоцци — фамилия.

 Песталоцци, Иоганн Генрих (1746—1827) — швейцарский педагог.
 Песталоцци, Макс (1857—1925) — швейцарский шахматист.

См. также 
 Песталоцци-фонд (Гамбург) — общественная организация.